Em geografia:
Triângulo das Bermudas - uma região no oceano Atlântico
Triângulo de Abunã - uma região brasileira cedida à Bolívia.
Triângulo de Afar - uma região no Chifre da África.
Triângulo de Quionga - uma região de Moçambique
Triângulo Mineiro - uma região de Minas Gerais (Brasil)
Triângulo (proposta de unidade federativa) - um nome de estado brasileiro cuja criação foi proposta
Triângulo (Telêmaco Borba) - um bairro no município de Telêmaco Borba, no Paraná.
Mar do Diabo - uma região no oceano Pacífico

Em iconografia:
Triângulos do Holocausto - um sistema de identificação de pessoas
Triângulo rosa - um símbolo usado para identificação de homossexuais

Em matemática:
Triângulo - um tipo de figura geométrica
Triângulo de Pascal - um triângulo numérico infinito
Triângulo de ouro - um tipo de triângulo isósceles
Triângulo de Penrose - um triângulo impossível
Triângulo de Sierpinski - um triângulo obtido por recursão
Trigonometria - um ramo de estudo dos triângulos
Distribuição triangular - um tipo de distribuição de probabilidade contínua

Outros significados:
Triângulo (instrumento musical) - um instrumento musical de percussão
Triângulo (jiu-jitsu) - uma técnica de estrangulamento
Triângulo maçónico - uma célula base de formação de uma loja maçónica
Triangulum - uma constelação do hemisfério celestial norte
Nome comum de Carex acuta

Ver também
Triangle

Desambiguação